Guyart ist der Familienname der folgenden Personen:

 Astrid Guyart (* 1983), französische Fechterin
 Brice Guyart (* 1981), französischer Fechter